Riley Reid (Flórida, 9 de julho de 1991) é uma atriz pornográfica americana.

Vida pessoal
Reid nasceu em Miami Beach, Flórida. Quando cresceu, ela se mudou frequentemente por toda a Flórida e viveu em Tampa, Carol City, Miami e Fort Lauderdale. Ela estudou na Florida International University, com especialização em psicologia, com a intenção de se tornar professora.

Carreira
Reid trabalhou como uma stripper por aproximadamente dois meses antes de entrar na indústria de filme adulto. Começou sua carreira de filme adulto em 2010 com 19 anos de idade e inicialmente usou o nome Paige Riley. Ela é representada pelo agente Mark Spiegler.

Reid ganhou o XBIZ Award na categoria "Best New Starlet" em 2013 e o mesmo prêmio na categoria "Female Performer of the Year" em 2014, sendo a primeira atriz a ganhar ambos os prêmios em anos consecutivos. Ela também ganhou todos os XBIZ Awards para os quais foi indicada em 2014.

Reid fez sua primeira cena de sexo interracial em Mandingo Massacre 6, cena com a qual ela ganhou um AVN Award. Em 2015, ela filmou sua primeira cena de sexo anal e também sua primeira cena de dupla penetração para o Being Riley, para o site Tushy.com .

Em 2013, a LA Weekly a classificou em oitavo lugar em sua lista de "10 Porn Stars Who Could Be the Next Jenna Jameson". Ela também foi colocada na lista CNBC para o "The Dirty Dozen: Porn's Most Popular Stars" em 2014 e em 2015.

Prêmios e nomeações

Ligações externas

 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes premiadas
Naturais de Miami